Riksdagsvalget i Sverige 1979 til Sveriges riksdag blev afholdt den 16. september 1979.

Valgresultat

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Sverige 1979
Politiske valg i Sverige